{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2010
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|8 – 14 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|10ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Juan Carlos Ferrero
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Pablo Cuevas  /  Marcel Granollers
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2009 
| align="right" |2011 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2010 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP 250, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Juan Carlos Ferrero venceu  Łukasz Kubot, 6–1, 6–0

Duplas

 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers''' venceu  Łukasz Kubot /  Oliver Marach, 7–5, 6–4

Ligações externas 
 
 

 
2010
Costa do Sauipe